Kuango (Kwango) – rzeka w Angoli i Demokratycznej Republice Konga
 Kwango – prowincja Demokratycznej Republiki Konga